Rianxo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rianxo (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Rianxo (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar